Xiaomi — китайская компания, основанная в 2010 году и занимающаяся выпуском электроники и бытовой техники, а также разработкой программного обеспечения. Основной продукцией компании являются смартфоны, первый из которых был выпущен в 2011 году. В настоящее время Xiaomi производит широкий ассортимент смартфонов в разных ценовых сегментах и является одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. Так, в третьем квартале 2014 года эта компания заняла наивысшее для себя третье место в мире по поставкам смартфонов, набрав 5,2 % в штучном выражении и уступив лишь Samsung и Apple (впоследствии опустилась на пятое место). За весь 2017 год компания заняла по продажам первое место в Китае и второе место в Индии.

В данном списке приводятся все смартфоны, когда-либо выпущенные компанией Xiaomi. Список разделён на несколько таблиц, каждая из которых посвящена отдельной линейке устройств; даётся краткое описание каждой линейки. В колонке «Ссылки» приводятся оформленные ссылки на обзоры устройства в экспертных источниках. Если какого-либо сведения в источниках нет, оно в таблице не указывается.

Xiaomi 
Серия Xiaomi (раньше Mi) — основная, флагманская линейка смартфонов компании, к ней относится и самое первое устройство Xiaomi.

Xiaomi Mi Note 
Серия Mi Note появилась в 2015 году с целью выхода компании на рынок так называемых «фаблетов» — смартфонов с очень большим экраном. Первые устройства серии имели продвинутые характеристики, близкие к флагманским, и экраны диагональю 5,7". С выходом Mi Note 3 в 2017 году серия деградировала — устройство получило экран 5,5" (что по меркам 2017 года уже было стандартным размером) и средние характеристики. В 2019 году Xiaomi представили Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro — первые смартфоны с основной камерой, которая имеет разрешение 108 Мп. Смартфоны являются глобальными версиями Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium.

Xiaomi Mi Max 
Серия Mi Max появилась в 2016 году. Эти устройства имеют огромный экран (больше шести дюймов), а технические характеристики характерны для средне-высокого сегмента.

Xiaomi MIX 
Серия MIX (раньше Mi MIX) включает в себя смартфоны с безрамочным дизайном: инженеры переместили фронтальную камеру и датчики под экран и уменьшили динамик, благодаря чему верхняя рамка экрана по толщине сравнялась с боковыми. Такое решение позволило несколько повысить эффективность использования площади смартфона. До Xiaomi смартфоны подобного дизайна выпускала лишь компания Sharp, но именно китайская новинка сделала его популярным. В 2017 году китайские производители выпустили большое количество смартфонов похожей конструкции, многие из которых получили слово Mix в названии.

Xiaomi Mi A 
Серия Mi A появилась в 2017 году. Впервые компания Xiaomi выпустила смартфоны, не оснащённые фирменной прошивкой MIUI — устройства этой линейки основаны на дистрибутиве Android One и оснащаются минимумом предустановленных программ — только сервисы Google. Аппаратное обеспечение и внешний вид смартфонов очень близки с некоторыми моделями основной линейки
.

Xiaomi T

Xiaomi Redmi 
Серия Redmi ( «красный рис») — вторая по времени появления линейка смартфонов Xiaomi, существующая с 2013 года. Это устройства бюджетного сегмента, имеющие средние характеристики. Название 紅米 читается как «hongmi» и переводится как «красный рис»; по первоначальным слухам, для внешних рынков эти смартфоны должны были получить аналогичное по смыслу английское название Red Rice, однако в итоге было решено использовать промежуточный вариант.

10 января 2019 года компания Xiaomi объявила о создании суббренда Redmi, который будет специализироваться на выпуске бюджетных смартфонов.

Redmi Note 
Серия Xiaomi Redmi Note включает в себя устройства с экраном больших, по сравнению с  Xiaomi Redmi, размеров (т. н. «фаблеты», «лопаты») — первые устройства имели диагональ 5,5", что на тот момент считалось очень большим размером. В остальном позиционирование аналогично — недорогие устройства со среднеуровневыми характеристиками.

Redmi (бренд) 

10 января 2019 года компания Xiaomi объявила о создании суббренда Redmi, который будет специализироваться на выпуске бюджетных смартфонов.

Redmi серия

Redmi Note серия

Redmi K серия

Black Shark 
Серия Black Shark появилась в 2018 году, когда компания Xiaomi создала подразделение Black Shark специально для разработки игровых устройств. Первый смартфон серии имеет такие особенности, как жидкостная система охлаждения, экран с частотой обновления 120 Гц, кнопка активации режима повышенной производительности и нетривиальный внешний вид.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
Классификация смартфонов Xiaomi. Последняя версия со всеми дополнениями. Xiaomishka.ru

 
 
В каком смартфоне Xiaomi лучше камера?

Мобильные телефоны Xiaomi